La figlia del lupo solitario (The Lone Wolf's Daughter) – film del 1919 diretto da William P.S. Earle
The Lone Wolf's Daughter – film del 1929 diretto da Albert S. Rogell
La preda (The lone Wolf Spy Hunt o The Lone Wolf's Daughter) – film del 1939 diretto da Peter Godfrey